Hutchemys — викопний рід черепах родини трикігтевих (Trionychidae). Скам'янілі рештки представників роду знайдені у США (Монтана, Вайомінг, Нью-Мексико та Юта). Черепаха жила у кінці крейди та у палеоцені (70-56 млн років тому). Рід названий на честь Джона Говарда Гатчесона — американського палеонтолога, що займається вивченням викопних черепах.

Філогенія 
Кладограма за Joyce, Revan, Lyson and Danilov, 2009:

Кладограма за Joyce and Lyson, 2011:<

Посилання 
W. G. Joyce, A. Revan, T. R. Lyson and I.
G. Danilov. 2009. Two new
plastomenine softshell
turtles from the Paleocene
of Montana and Wyoming.
Bulletin of the Peabody
Museum of Natural History
50(2):307-325

†
Плазуни крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 2009
Вимерлі плазуни Південної Америки‎